Miejscowości w Polsce:
 Gunów-Kolonia
 Gunów-Wilków